Deathwatch peut faire référence à :

 (1965), film américain de Vic Morrow adapté de la pièce de Jean Genet, Haute Surveillance ;
  (1972), roman de l'écrivain américain Robb White ;

La Tranchée (Deathwatch, 2002),  film d'horreur germano-britannique de M. J. Bassett ;
Warhammer 40,000 Roleplay: Deathwatch (2010), un jeu de rôle futuriste se déroulant dans l'univers Warhammer 40,000.